Oleknavicius ist der Familienname folgender Personen:

 Algis Oleknavicius (* 1947), ehemaliger deutscher Radrennfahrer
 Günter Oleknavicius (* 1950), ehemaliger deutscher Fußballspieler